Sandtjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Bohuslän
Sandtjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (4 ha)

Dalsland
Sandtjärnet, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,

Västmanland
Nedra Sandtjärnen, sjö i Lindesbergs kommun,  (6,09 ha)
Övra Sandtjärnen, sjö i Lindesbergs kommun,  (7,23 ha)

Värmland
Sandtjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Sandtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Sandtjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (9,07 ha)

Dalarna
Sandtjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,

Hälsingland
Sandtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (24,9 ha)

Härjedalen
Sandtjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,3 ha)
Sandtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Sandtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687191-143172), sjö i Härjedalens kommun, 
Sandtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688161-142470), sjö i Härjedalens kommun,  (8,2 ha)

Jämtland
Norder-Sandtjärnen, sjö i Åre kommun,  (15 ha)
Sandtjärnarna, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Sandtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Sandtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Sandtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Sandtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706899-142179), sjö i Krokoms kommun
Sandtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704469-137627), sjö i Åre kommun,  (8,26 ha)
Sandtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705259-136970), sjö i Åre kommun, 
Sandtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708127-136839), sjö i Åre kommun,  (20,3 ha)
Sandtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (12,3 ha)
Sandtjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Sandtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 707768-139739), sjö i Krokoms kommun,  (16,7 ha)
Sandtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 708964-139939), sjö i Krokoms kommun,  (66,8 ha)
Sandtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (14,3 ha)
Sandtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (12,63 ha)
Sönner-Sandtjärnen, sjö i Åre kommun,  (13,1 ha)

Ångermanland
Sandtjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 695466-160293), sjö i Härnösands kommun, 
Sandtjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 695819-160636), sjö i Härnösands kommun,  (18,8 ha)
Sandtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (10,4 ha)

Norrbotten
Inre Sandtjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Sandtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727275-172048), sjö i Piteå kommun, 
Sandtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727800-173327), sjö i Piteå kommun,  (14 ha)
Yttre Sandtjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland
Sandtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,29 ha)
Sandtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,79 ha)

Se även
Sandtjärnträsket, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn